TXZ steht für:

 Taxizentrale

T-XZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Taxis

Abkürzung